Эрик Флейм () — американский конькобежец и шорт-трекист. Серебряный олимпийский призёр в обоих видах спорта. Чемпион мира в конькобежном спорте, призёр чемпионата мира в шорт-треке. Участник четырёх зимних олимпийских игр (1988—1998), в 1988 и 1992 как конькобежец, в 1994 и 1998-м как шорт-трекист.

Биография 
Начал кататься на коньках в пятилетнем возрасте на льду пруда возле своего дома в Пембруке. Позже играл в детской команде в хоккей. В возрасте 11 лет начал заниматься шорт-треком. В 1980 году увидев триумф своего соотечественника Эрика Хайдена на олимпийских играх решил перейти в конькобежный спорт и воплотить в жизнь свою олимпийскую мечту. Шорт-трек в то время ещё не являлся олимпийским видом. В начале февраля 1988 года на чемпионате мира в спринтерском многоборье малоизвестный Эрик Флейм выиграл вторую дистанцию 1000 метров и стал бронзовым призёром многоборья. Через несколько недель на своих первых олимпийских играх выиграл серебряную медаль на дистанции 1500 м. По ходу забегов Эрик побил мировой рекорд Игоря Железовского, однако позднее его время на 6 сотых секунды превзошёл Андре Хофман и отодвинул время Эрика на второе место. Ещё через несколько недель, в марте 1988 года, выиграл чемпионат мира в классическом многоборье на льду высокогорного Медеу. В сезоне 1988/1989 разделил Кубок мира на дистанции 1500 метров с Михаэлем Хадшиффом.

В 1990 году получил травму колена и пропустил целый сезон. На Олимпиаде 1992 года в Альбервиле лучшим результатом стало 6-е место на 5000 м. После олимпиады вновь перешёл в шорт-трек и через два года в Лиллехамере стал серебряным призёром олимпиады в эстафете. В 1995 году стал вторым на чемпионате мира по шорт-треку на дистанции 1500 м. На Олимпиаде 1998 года в Нагано 30-летний Флейм участвовал только в эстафете, где команда США заняла 6-е место. На церемонии открытия игр в Нагано Эрику Флейму выпала честь нести флаг США.

Примечания

Ссылки 
 Биография и олимпийские результаты на www.sports-reference.com 
 Результаты выступлений в конькобежном спорте

Персоналии по алфавиту
Конькобежцы США
Шорт-трекисты США
Выпускники Региональной средней школы Силвер-Лейк
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Конькобежцы по алфавиту
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1998 года